Missanabie steht für:

 Missanabie (Volk), einen Stamm der kanadischen First Nations
 Missanabie (Ontario), eine Kommune in der kanadischen Provinz Ontario
 Missanabie (Schiff), ein Passagierschiff der kanadischen CP Ships